Posten:

 Posten — шведская почтовая служба.
 Posten Norden AB — почтовый холдинг в Швеции и Дании.
 Posten Norge — норвежская почтовая служба.
 Posten på Åland — почтовая служба Аландских островов.
 Posten Åland — финская региональная почтовая компания Аландских островов.

См. также 
 Post Danmark — датская почтовая служба.